ZM, Zm eller zm kan syfta på:

 Zeptometer – längdenhet med SI-symbolen "zm"
 Zettameter – längdenhet med SI-symbolen "Zm"